Baileyton – città della Contea di Cullman, Alabama
 Baileyton – città della Contea di Greene, Tennessee